Titre original du film Petits meurtres entre amis de Danny Boyle (1994). 
 Shallow Grave,  album du chanteur de folk suédois, The Tallest Man on Earth (2008).